Het WTA-tennistoernooi van Bogota (officieel Copa Sony Ericsson Colsanitas) van 2009 vond plaats van 16 tot en met 22 februari 2009 in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Het was de twaalfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

De Spaanse María José Martínez Sánchez zegevierde zowel in het enkel- als in het dubbelspel. Gisela Dulko uit Argentinië was in beide disciplines verliezend finaliste.

Enkelspel 
Titelverdedigster Nuria Llagostera Vives was als vierde geplaatst. Zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Flavia Pennetta, sneuvelde al in de eerste ronde.

Het zevende reekshoofd María José Martínez Sánchez uit Spanje won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als derde geplaatste Argentijnse Gisela Dulko in twee sets. Martínez Sánchez wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Bogota op haar naam te schrijven. Het was haar eerste WTA-titel.

De Belgische Tamaryn Hendler kwam succesvol door de kwalificatieronde, maar wist in het hoofdtoernooi haar openingspartij niet te winnen.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Dubbelspel 

Titelhoudsters Iveta Benešová en Bethanie Mattek waren hun titel niet komen verdedigen.

Het toernooi eindigde in het droomscenario voor iedere tennisorganisatie: de halve finales werden gespeeld door de vier geplaatste teams, en de eindstrijd werd uitgevochten tussen de nummers een en twee.

Het als eerste geplaatste Spaanse duo Nuria Llagostera Vives / María José Martínez Sánchez won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Gisela Dulko en Flavia Pennetta in de match-tiebreak. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Llagostera Vives had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Martínez Sánchez ook vier.

De Belgische Tamaryn Hendler speelde samen met Soledad Esperón uit Argentinië. Zij bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Bogota 2009
Bogota